У́лица Бажо́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названных в честь русского писателя Павла Бажова.

Россия 
 Улица Бажова — улица в Верх-Нейвинске.
 Улица Бажова — улица в Волгограде.
 Улица Бажова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Бажова — улица в Ишимбае.
 Улица Бажова — улица в Москве.
 Улица Бажова — улица в Перми.
 Улица Бажова — улица в Полевском.
Улица Бажова — улица в Тюмени.
 Улица Бажова — улица в Сысерти.
 Улица Бажова — улица в Томске (Родионово).
 Улица Бажова — улица в Чебоксарах.
 Улица Бажова — улица в Челябинске.

Украина 
 Улица Бажова — улица в Днепре.
 Улица Бажова — улица в Киеве.

Казахстан 
 Улица Бажова — улица в Усть-Каменогорске.